Чемпионат мира по пляжному волейболу 2019 года — XII официальное мировое первенство, которое проходило в Гамбурге с 28 июня по 7 июля с участием 48 мужских и 48 женских команд из 37 стран. Чемпионские звания впервые завоевали волейболисты из России и Канады — команды Олег Стояновский / Вячеслав Красильников и Сара Паван / Мелисса Умана-Паредес.

Квалификация и система чемпионата 
23 команды допущены к участию в каждом из турниров на основании рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB). Также на чемпионат отобрались по 4 команды от каждой из пяти региональных конфедераций FIVB (по результатам континентальных туров), 3 дополнительных места предоставлены Германии как организатору турнира и ещё 2 команды получили wild card.

Из 48 пар борьбу за медали после группового этапа продолжили 32 — по две лучшие команды от каждой группы и 8 из 12 пар с третьих мест по дополнительным показателям, из которых 4 прошли в плей-офф напрямую, а остальные — через стыковые матчи. Победители чемпионата мира получили право сыграть на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Место проведения 
Гамбург был объявлен организатором чемпионата 24 января 2018 года. Матчи прошли на теннисном стадионе Am Rothenbaum, трибуны которого вмещают до 13 200 зрителей. Это самая крупная арена за всю историю чемпионатов мира по пляжному волейболу.

Женский турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Рейтинг третьих команд

Стыковые матчи

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Мужской турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Рейтинг третьих команд

Стыковые матчи

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2019 год в пляжном волейболе
Спорт в Германии в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Июнь 2019 года
Июль 2019 года
Чемпионаты мира в 2019 году
Чемпионаты мира в Германии